Claus Mørch ist der Name folgender Personen:

* Claus Mørch (Fechter, 1912) (1912–2004), norwegischer Fechter 
 Claus Mørch (Fechter, 1947) (* 1947), norwegischer Fechter